Gianmarsiglio Pio fou consenyor de Carpi el 1465 (va rebre la investidura formal el 1468) i va renunciar el 1477. Fou arxipreste de San Silvestro però va renunciar. Va fer testament el 1514 i va morir poc després. Es va casar el 1501 amb Taddea Donnini i va deixar tres fills Galasso, Princivalle i Manfredo, que com després Princivalle, fill de Manfredo (en el que s'esgota la línia), es van titular comtes.

Senyors de Carpi